Odensvi socken kan syfta på:

Odensvi socken, Småland
Odensvi socken, Västmanland'''